Voltooide tijd kan verwijzen naar:

 de voltooid tegenwoordige tijd;
 de voltooid verleden tijd;
 de voltooid toekomende tijd;
 de voltooid verleden toekomende tijd.

Tempus